Die 112. UCI-Bahn-Weltmeisterschaften (2022 UCI Track World Championships) fanden vom 12. bis 16. Oktober 2022 im Vélodrome National in  Saint-Quentin-en-Yvelines nahe Paris statt. Es waren damit nach 2015 die zweiten Weltmeisterschaften, die auf dieser Radrennbahn ausgetragen wurden.

Beteiligt waren Vertreter von 50 nationalen Verbänden, die sich maßgeblich über die UCI-Weltrangliste qualifiziert hatten. Im Vergleich zum Vorjahr waren insbesondere China und Hongkong wieder dabei. Russland und Belarus waren wegen des Kriegs in der Ukraine von der Teilnahme ausgeschlossen.

Zeitplan (Finale)

Resultate

Sprint

Keirin

Zeitfahren

Teamsprint

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Punktefahren

Scratch

Ausscheidungsfahren

Omnium

Zweier-Mannschaftsfahren (Madison)

Medaillenspiegel

Aufgebote

Bund Deutscher Radfahrer 
Frauen Kurzzeit
 Lea Sophie Friedrich, Pauline Grabosch, Emma Hinze, Alessa-Catriona Pröpster
Männer Kurzzeit
 Stefan Bötticher, Maximilian Dörnbach, Marc Jurczyk, Nik Schröter
Frauen Ausdauer
 Franziska Brauße, Lana Eberle, Mieke Kröger, Lena Charlotte Reißner, Lea Lin Teutenberg
Männer Ausdauer
 Tobias Buck-Gramcko, Nicolas Heinrich, Roger Kluge, Moritz Kretschy, Moritz Malcharek, Theo Reinhardt, Leon Rohde, Tim Torn Teutenberg

Österreichischer Radsport-Verband 
Frauen Ausdauer
 Verena Eberhardt
Männer Ausdauer
 Tim Wafler

Swiss Cycling 
Frauen
 Michelle Andres, Fabienne Buri, Léna Mettraux, Aline Seitz
Männer
 Claudio Imhof, Lukas Rüegg, Valère Thiébaud, Simon Vitzthum, Alex Vogel

Weblinks 
 
 Resultate auf tissottiming.com
 Aufzeichnungen vom ersten, zweiten und vierten Tag auf YouTube

Einzelnachweise 

2022
Radsportveranstaltung 2022
Bahnradsport-Wettbewerb in Frankreich
Sportveranstaltung in Montigny-le-Bretonneux